Osoby o tym nazwisku:
 Marek Towalski – polski żużlowiec
 Ryszard Towalski – polski działacz harcerski